Дренте:

 Дренте — провинция на северо-востоке Нидерландов. Столица — Ассен, крупнейший город — Эммен.
 Дренте, Ройстон (род. 1987) — нидерландский футболист.
 Дренте, Эжен (1925—2009) — суринамский поэт, драматург, театральный режиссёр.